Ев-Юган:

 Ев-Юган — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО
 Ев-Юган — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО